Серда (, ):
 Серда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Серда, Ильдефонс (1815—1876) — прогрессивный каталонский испанский градостроитель.
 Серда, Начо (род. 1969) — испанский (каталонский) кинорежиссёр, сценарист, оператор, продюсер и актёр.

См. также 
 де ла Серда